Az origó a matematikában a tengelyek metszéspontját jelenti valamely koordináta-rendszerben.
 Origo.hu – internetes hírportál
 Origo – A Dal 2017 győztes dala, a 2017-es Eurovíziós Dalfesztivál magyar versenyzője
 Origo, a Septicmen albuma, 2004.